Família Gracie é uma família de lutadores brasileiros originários de Belém e radicados atualmente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo.

Carlos Gracie e Hélio Gracie, os patriarcas da família, são considerados os pais do jiu-jitsu no Brasil. Além disso, desenvolveram uma técnica em que um lutador mais fraco poderá derrotar um oponente mais forte, usando técnicas em forma de estrangulamentos, alavancas, imobilização e torções, e por isso são considerados responsáveis pelo desenvolvimento do estilo de arte marcial brasileira conhecido hoje como jiu-jitsu brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu ou BJJ.

A família Gracie é também conhecida  por desenvolver e seguir uma dieta que combina certos elementos da tabela alimentar entre si.

História

O jiu-jitsu japonês foi apresentado à família Gracie, no Brasil, ao redor de 1914, por Conde Koma (Mitsuyo Maeda). Conde era campeão de judô e discípulo direto de Jigoro Kano, fundador do Judô, na Kodokan do Japão. Nasceu em 1878, e tornou-se aprendiz de judô (o jiu-jitsu de Kano) em 1897.

Em 1914, Conde teve a oportunidade de viajar para o Brasil, chegando em Porto Alegre - RS onde fez as primeiras apresentações de suas técnicas, como parte de uma grande colônia de imigração japonesa. No Pará, estado da região norte do Brasil, tornou-se amigo de Gastão Gracie, empresário influente que ajudou Maeda a estabelecer-se.

Para demonstrar sua gratidão, Maeda prontificou-se a ensinar o judô (jiu-jitsu de Kano) a Carlos Gracie, filho mais velho de Gastão. Carlos aprendeu por alguns anos e, depois, passou seu conhecimento para os irmãos. No entanto, foi Hélio Gracie, o irmão mais novo de Carlos, quem foi o maior responsável pelo refinamento técnico da arte japonesa, o que o levou a ser conhecido como o "Criador do Jiu-Jitsu Brasileiro".
Em 1976, Rolls Gracie derrotou um mestre que propôs um desafio entre sua arte, o caratê, e o Jiu-Jitsu brasileiro. No final da década de 1990, a família atingiu o grande público quando Rorion Gracie revolucionou o mundo das artes marciais ao criar o Ultimate Fighting Championship (UFC) o primeiro dos campeonatos de vale-tudo que depois ficaram conhecidos campeonatos de MMA (pt. Artes Marciais Mistas), nos quais lutaram e foram campeões Rickson, Royce, Royler, Renzo, Ralph, Ryan e Rodrigo. Kyra Gracie é a primeira mulher da família a competir ativamente na modalidade.

A Dieta Gracie 

A chamada Dieta Gracie é um sistema alimentar desenvolvido durante 65 anos de pesquisa e experimentação por Carlos Gracie, que sofria de fortes por enxaquecas, pleuras e até mesmo hiperuricemia, que chegavam a deixá-lo trancado no quarto por dias. Por isso, ele resolveu estudar uma solução para seus problemas de saúde. Tendo o lema do filósofo Hipócrates (“Faça da alimentação o seu remédio”) como base, Carlos compilou todo o conhecimento que adquiriu estudando teses dos mais renomados especialistas em nutrição do mundo, e criou a Dieta Gracie.

A dieta consiste em seguir com disciplina as combinações de alimentos da tabela criada por Carlos Gracie que era vegetariano. A dieta recomenda não ingerir bebida alcoólica, açúcar e nenhuma carne. Outra dica é beber um copo de água logo ao se levantar e outro antes de ir dormir. Desaconselha também misturar cereais e alimentos com predominância de amido entre si, gordura com açúcar e consumir frutas ácidas isoladamente, um tipo por vez. E o tempo entre as refeições deve ser de, no mínimo, quatro horas.

Em 2012, a familia lançou o livro "A Dieta Gracie - o Segredo Dos Campeões".

Nomes notáveis da família Gracie

Primeira Geração 
 Carlos Gracie (1902-1994)
 Helio Gracie (1913-2009)
 Gastão Gracie Jr.
 George Gracie
 Helena Gracie
 Ilka Gracie
 Mary Gracie}
 Osvaldo Gracie

Segunda Geração 
 Carley Gracie
 Carlos Gracie Jr.
 Carlos Robson Gracie
 Carlson Gracie (1933-2006)
 Flávia Gracie
 Geysa Gracie
 Rose Clair Gracie
 Sonja Gracie Gronning
 Oneica Gracie Rodrigues
 Reyson Gracie
 Reylson Gracie
 Rosley Gracie
 Rolange Gracie
 Rolls Gracie (1951-1982)
 Rocian Gracie
 Carlion Gracie
 Clair Gracie
 Carla Gracie
 Crolin Gracie
 Reyla Gracie
 Rillion Gracie
 Kirla Gracie
 Rorion Gracie
 Relson Gracie
 Rickson Gracie
 Rolker Gracie
 Royler Gracie
 Royce Gracie
 Rerika Gracie
 Robin Gracie
 Ricci Gracie

Terceira Geração 
 Marco Antônio Gracie Côrte Imperial
 Maria Luiza Gracie Côrte Imperial
 Jacqueline Gracie
 Cacia Gracie
 Riller Gracie
 Carlson Gracie Jr
 Bianca Gracie
 Clark Gracie
 Daniel Gracie Simões
 Kron Gracie
 Ralston Gracie
 Kyra Gracie Guimarães
 Neiman Gracie
 Carlos Robson Gracie Filho
 Ralek Gracie
 Ralph Gracie
 Rener Gracie
 Renzo Gracie
 Reyson Gracie
 Rocian Gracie
 Rockson Gracie (1982-2001)
 Rodrigo Gracie
 Roger Gracie
 Rendson Gracie
 Rolles Gracie, Jr.
 Ryan Gracie (1974-2007)
 Kenya Gracie
 Hanna Gracie

Imagens

Ver também
 Artes marciais brasileiras
 Comparação entre Jiu-jitsu e Brazilian jiu-jitsu
 Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu
 Esporte no Brasil
 Luiz França
 Oswaldo Fadda

Bibliografia
  Brazilian Jiu Jitsu. Marc Walder, New Holland Publishers, 2008. ISBN 1845377605
  Gracie Jiu-Jitsu. Hélio Gracie, Editora Saraiva, 2007. ISBN 8502061844
  Carlos Gracie: o criador de uma dinastia. Reila Gracie, Editora Record, 2008. ISBN 8501080756

Ligações externas
 Festival do Rio - Documentário conta a saga da família Gracie.
 G1 - Documentário sobre família Gracie expõe raízes do vale-tudo.
 G1 - Tragédias marcam a família Gracie.

 
Lutadores de jiu-jitsu do Brasil
Brasileiros de ascendência escocesa